Альше́евский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Альшеевский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Раевский.

География 
Расположен в юго-западной части Башкирии, в среднем течении реки Дёма. Площадь его территории составляет 2415 км². Протяжённость севера на юг составляет 38 км, с запада на восток — 66 км.

Район пересекают исторический ход Транссиба и региональные автомобильные дороги Чишмы — Киргиз-Мияки, Раевский — Стерлитамак.

История 
Альшеевский район был образован 31 января 1935 года.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 36,72 тыс. чел.
 2035 — 32,04 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: башкиры — 39,3 %, татары — 32,4 %, русские — 22,7 %, украинцы — 2,5 %, чуваши — 1,6 %, лица других национальностей — 1,5 %.

Административное деление 
В Альшеевский район как административно-территориальную единицу республики входит 20 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 20 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

До 2005 года в районе было три посёлка городского типа (Раевский, Аксёново, Шафраново) и 122 сельских населённых пункта.

С 2005 года в муниципальном районе 104 населённых пункта в составе 20 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Альшеевском районе 104 населённых пункта.

В 2016 г. распоряжением Правительства РФ № 1525-р от 18.07.2016 г. образован новый населённый пункт: деревня Баландино.

Символика

Экономика 
Район промышленно-сельскохозяйственный. Нефтяные месторождения разрабатываются НГДУ «Ишимбайнефть». В Раевском имеются сахарный, и комбикормовый заводы, мясокомбинат, мельница, предприятия местного значения по выпуску строительных материалов, асфальтобетона. Действует 5 колхозов, 6 совхозов, 18 АКХ и 37 фермерских хозяйств. Развито зерновое хозяйство, разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, птиц. Традиционные отрасли: коневодство (производство кумыса), пчеловодство. Наиболее крупные хозяйства, имени 50-летия Баширской АССР.

Социальная сфера 
Функционируют 62 общеобразовательные школы, в том числе 22 средние, Аксеновский агропромышленный колледж, 33 массовые библиотеки, 43 клубных учреждения, 6 больниц. Работают климато-кумысолечебные санатории имени А. П. Чехова и «Шафраново». Издаётся газета «Альшеевские вести» на русском, башкирском и татарском языках.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Альшеевского района

Альшее

Известные уроженцы